New Sweden puede referirse a:
 Nueva Suecia, antigua colonia sueca en América del Norte.
 New Sweden (Maine), pueblo ubicado en el condado de Aroostook, estado estadounidense de Maine.
 Municipio de New Sweden (condado de Nicollet, Minnesota), municipio estadounidense.